Skrót DU może oznaczać:
 Deakin University
 Delhi University
 Denison University
 Dhaka University
 Disney University
 Doshisha University
 Drexel University
 Dublin University
 Duke University
 Duquesne University
 Durham University 
 University of Denver 
 Dobson Unit
 Dial-up
 Miranda Du
 Deio ab Ieuan Du